Nachschlag bezeichnet in der Musik Verschiedenes:

 einen Klang auf der unbetonten Zählzeit. Gemeinsam mit dem Grundschlag auf den „schweren“ Taktteilen bildet er das rhythmische Grundmuster vieler Musikstücke. Typisch für den Wiener Walzer sind beispielsweise die Nachschläge auf dem zweiten und dritten Viertelschlag nach dem tiefen Grundton auf der Eins.
 eine musikalische Verzierung aus einigen Noten, die beispielsweise nach einem Triller stehen kann.

Siehe auch 
 Verzierung (Musik)#Nachschlag

Musizierpraxis